Ии́рки (), в римских источниках Турки () — древний народ, обитавший, согласно Геродоту, Помпонию, по соседству с тиссагетами.

Основное занятие иирков — охота на лесных зверей. Геродот отмечает особый способ охоты у иирков: «Охотник сидит в засаде, взобравшись на дерево, а деревья там в изобилии растут по всей стране. У каждого наготове конь, обученный ложиться на брюхо, с тем чтобы стать ниже, и собака. Как только охотник увидит с дерева зверя, он выстрелив из лука и сев на коня, устремляется в погоню, а собака следует за ним».

Иногда они отождествляются с носителями дьяковской культуры (Б. А. Рыбаков) и др., иногда, как и их соседи тиссагеты, — с носителями городецкой культуры, точнее, с определённой группой городецкого населения. Именно в городецком ареале — в пределах современной Нижегородской области — протекает река Урга, левый приток Суры в нижнем её течении. Этот гидроним по сути идентичен (с озвончением согласного) этнониму иирки. Слова, близкие к этому этнониму, также имеются в уральских и алтайских языках: праур. *irkä «человек/мужчина, сын, парень»,  («муж; мужчина»),  («мужчина; герой»).

По Э. Х. Миннзу, иирки обитали в междуречье Тобола и Иртыша (современная Тюменская область) и почти наверняка являлись предками мадьяр. Прочтение Ιύρκαι как Τῦρκαι («тюрки») он считал анахронизмом, а упоминание «Tyrcae» в работах древнеримских историков — результатом более поздних ошибочных исправлений.

Примечания 

Древние народы России